Схют () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схют, Йоханна  (род. 1944) — нидерландская конькобежка, чемпионка зимних Олимпийских игр 1968 года.
 Схют, Корнелис (ум. 1655) — фламандский художник.